Centre de processament de dades, també centre de càlcul
 Cape Photographic Durchmusterung, catàleg astronòmic fotogràfic compilat a Ciutat del Cap, complementari del Bonner Durchmusterung
 Directiva dels Productes de Construcció (de les sigles en anglès de Construction Products Directive), directiva europea de 1989 reguladora dels productes de construcció
 Centre Públic Delegat, escola depenent d'una Escola Oficial d'Idiomes